|-
| (13301) 1998 RP19||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13302 Кезмо (Kezmoh)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13303 Асмітакумар (Asmitakumar)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13304) 1998 RP47||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13305 Денієланґ (Danielang)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13306) 1998 RT58||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13307) 1998 RE59||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13308) 1998 RL59||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13309) 1998 RA60||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13310) 1998 RX63||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13311) 1998 RA68||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13312) 1998 RK68||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13313) 1998 RU68||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13314) 1998 RH71||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13315 Гілана (Hilana)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13316 Льяно (Llano)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13317) 1998 RQ77||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13318) 1998 RV77||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13319 Майклмі (Michaelmi)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13320 Джесікамайлз (Jessicamiles)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13321) 1998 RC80||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13322) 1998 RH80||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13323) 1998 SQ||1998 SQ||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (13324) 1998 SK2||||18 вересня 1998||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| 13325 Валерінатаф (Valerienataf)||||18 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13326 Феррі (Ferri)||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13327 Рейтзема (Reitsema)||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13328 Ґюттер (Guetter)||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13329 Девідгарді (Davidhardy)||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 13330 Дондевіс (Dondavis)||||25 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (13331) 1998 SU52||||30 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 13332 Бенхофф (Benkhoff)||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13333 Карсенті (Carsenty)||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13334 Тост (Tost)||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13335 Тобіасвольф (Tobiaswolf)||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (13336) 1998 SN114||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13337) 1998 SZ114||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13338) 1998 SK119||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13339) 1998 SF123||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13340) 1998 SM123||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13341) 1998 ST123||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13342) 1998 SF127||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13343) 1998 SY127||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13344) 1998 SD130||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13345) 1998 SW132||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13346 Денієлміллер (Danielmiller)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13347) 1998 SF136||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13348) 1998 SF138||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13349) 1998 SD139||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13350 Ґмелін (Gmelin)||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 13351 Зібелін (Zibeline)||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 13352 Ґіссенс (Gyssens)||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13353) 1998 TU12||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (13354) 1998 TO15||||15 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (13355) 1998 TP17||||14 жовтня 1998||Обсерваторія Далай-Лама-ді-Проміод||Джузеппе Сала
|-
| (13356) 1998 TX17||||14 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 13357 Werkhoven||||15 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 13358 Ревелл (Revelle)||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (13359) 1998 UC4||||20 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (13360) 1998 UD8||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (13361) 1998 UM8||||24 жовтня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (13362) 1998 UQ16||||26 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (13363) 1998 UR16||||26 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (13364) 1998 UK20||||20 жовтня 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| 13365 Тендзін'яма (Tenzinyama)||||26 жовтня 1998||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (13366) 1998 US24||||18 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13367 Іржі (Jiri)||||18 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13368 Влодекофман (Wlodekofman)||||18 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (13369) 1998 UF37||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13370 Юліусбреза (Juliusbreza)||1998 VF||7 листопада 1998||Обсерваторія Модри||Петер Колені,Леонард Корнош
|-
| (13371) 1998 VH5||||8 листопада 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (13372) 1998 VU6||||12 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (13373) 1998 VL7||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13374) 1998 VT10||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13375) 1998 VH26||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13376 Данфі (Dunphy)||||15 листопада 1998||Обсерваторія та меморіал Пам'яті астронавтів||Аян Ґріффін
|-
| (13377) 1998 VN33||||15 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (13378) 1998 VF35||||12 листопада 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (13379) 1998 WX9||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13380 Ямамухаммед (Yamamohammed)||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13381) 1998 WJ17||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13382) 1998 XC4||||11 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (13383) 1998 XS31||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13384) 1998 XG79||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13385) 1998 XO79||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13386) 1998 XG80||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13387 Irus||||22 грудня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (13388) 1999 AE6||||8 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13389 Стейсі (Stacey)||||10 січня 1999||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| 13390 Бушка (Bouska)||||18 березня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Марек Волф
|-
| (13391) 1999 JF37||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13392) 1999 KK15||||20 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13393) 1999 ND9||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13394) 1999 RL31||||9 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 13395 Деконіу (Deconihout)||||10 вересня 1999||Сен-Мішель сюр Мерт||Л. Бернасконі
|-
| 13396 Мідайвен (Midavaine)||||11 вересня 1999||Сен-Мішель-сюр-Мерт||Л. Бернасконі
|-
| (13397) 1999 RF47||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13398) 1999 RF62||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13399) 1999 RJ88||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13400) 1999 RC94||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

13300